Ķekava (ryska: Кекава) är en kommunhuvudort i Lettland.   Den ligger i kommunen Ķekavas Novads, i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Riga. Ķekava ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ķekava är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Ķekava. Runt Ķekava är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Riga,  km nordväst om Ķekava. I omgivningarna runt Ķekava växer i huvudsak blandskog.

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Referenser 

Orter i Ķekavas Novads